9-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 1999 року по 20 червня 2000 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 16 команд:

 — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.

Підсумкова таблиця 
{| class="wikitable"
!М!!Команда!!І!!В!!Н!!П!!М!!О
|-bgcolor="#ABC9E8"
|1||«Динамо» Київ||30||27||3||0||85-18||84
|-bgcolor="#C6E2FF"
|2||«Шахтар» Донецьк||30||21||3||6||60-16||66
|-bgcolor="#EAEE93"
|3||«Кривбас» Кривий Ріг||30||18||6||6||54-30||60
|-bgcolor="#EAEE93"
|4||«Ворскла» Полтава||30||14||7||9||50-34||49
|-
|5||«Металіст» Харків||30||12||8||10||41-39||44
|-
|6||«Металург» Запоріжжя||30||12||8||10||43-35||44
|-
|7||«Металург» Донецьк||30||11||10||9||39-35||43
|-
|8||«Металург» Маріуполь||30||13||3||14||49-48||42
|-
|9||«Карпати» Львів||30||12||4||14||39-38||40
|-
|10||«ЦСКА» Київ||30||9||8||13||31-36||35
|-
|11||«Дніпро» Дніпропетровськ||30||8||9||13||26-52||33
|-
|12||«Нива» Тернопіль||30||7||10||13||40-57||31
|-
|13||«Таврія» Сімферополь||30||7||8||15||32-51||29
|-bgcolor="#FF99FF"
|14||«Прикарпаття» Івано-Франківськ||30||7||8||15||27-47||29
|-bgcolor="#FF99FF"
|15||«Чорноморець» Одеса||30||6||8||16||20-50||26
|-bgcolor="#FF99FF"
|16||«Зірка» Кіровоград||30||0||9||21||16-66||9
|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000: друга ліга
 Кубок України з футболу 1999—2000

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 9-й чемпионат Украины-1999/00 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1999-2000 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 IX чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1999 у футболі
2000 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
1999 в українському спорті
2000 в українському спорті